Ü, ü (U с умлаутом) — буква расширенной латиницы.

В немецком алфавите обозначает умлаутированный гласный звук, отсюда название — «У-умлаут». Чередование u~ü часто происходит при образовании формы множественного числа существительного. Пример:  —  (книга — книги).

В азербайджанском, турецком, татарском, крымскотатарском, эстонском и венгерском языках, а также в проекте казахского алфавита на латинской основе, обозначает нейотированный звук .

Буква используется в испанском языке (а также в каталанском) в случае, когда нужно передать звук «у» между буквами G и E, либо между G и I. В каталанском также используется в таком же значении между Q и E или I.

В пиньине Ü (после нулевой инициали — yu; после j, q и x — u) используется в записи финалей -üan, -üe, -ün и -ü. При наличии у слога с этой буквой какого-либо тона, кроме нейтрального, над ней ставится дополнительный диакритический знак, обозначающий тон, в результате чего образуется буква U с двумя диакритическими знаками (Ǘǘ Ǜǜ Ǚǚ Ǖǖ).

Полиграфы

Диграфы 
В немецкой письменности буква Ü имеет диграфический аналог UE.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки
 Уь
 Ӳ

Примечания

Ссылки